Cet article présente la première saison de l'émission de télévision Hoarders.

Synopsis

Distribution

Production

Liste des épisodes

Jennifer & Ron / Jill

Linda / Steven

Tara / Betty

Jake / Shirley

Kerrylea / Lauren

Patty / Bill

Paul / Missy & Alex

Notes et références 

 1